Kabare kan syfta på följande:

 Kabaré, en underhållningsform

Geografi

Kongo-Kinshasa 

 Kabare (territorium), Södra Kivu, 
 Kabare, Kongo-Kinshasa, ort, Södra Kivu,